La saison 1992-1993 du championnat de France de basket-ball de Nationale A1 est la  du championnat de France de basket-ball, la  depuis la création de la LNB. Appelée Nationale A 1.

Le championnat de Nationale A1 de basket-ball est le plus haut niveau du championnat de France.

Quatorze clubs participent à la compétition. À la fin de la saison régulière, toutes les équipes  sont automatiquement qualifiées pour les playoffs. Les équipes classées de la  à la  sont qualifiés pour les seizième de finale avec les 10 premiers de Nationale A2. Les huit premiers rentre en huitième de finale. Le vainqueur de ces playoffs est désigné Champion de France. Le  descend en Pro B. L'équipe première du championnat de Pro B monte en Pro A.

Le tenant du titre est Pau-Orthez. Levallois rejoint la Pro A à l’issue de la saison 1991-1992.

La saison régulière a débuté le ... 1992 et s'est terminé le ... 1993. Limoges a remporté le championnat pour la huitième fois de son histoire en battant en finale Pau-Orthez.

Cette série de 4 matchs de grande qualité entre les deux meilleures formations de ces dernières années redore le blason du sport français après l’Affaire VA-OM en football et le titre non attribuée à Grenoble dans une sombre affaire en rugby.

Clubs participants

Classement final de la saison régulière 

|

|}

Playoffs 
Tour préliminaire
 (9) Montpellier / (10 A 2) Mulhouse : 81-70 et 84-74
 (10) Lyon-Villeurbanne / (9 A 2) Evreux : 89-72, 73-95 et 83-85
 (11) Le Mans / (8 A 2) Caen : 88-73, 64-67 et 81-66
 (12) Dijon / (7 A 2) Saint-Brieuc : 77-70 et 73-70
 (13) Châlons-sur-Marne / (6 A 2) La Rochelle : 72-88 et 80-90
 (14) Roanne / (5 A 2) Strasbourg : 97-58, 74-85 et 88-66
 (1 A 2) Sceaux / (4 A 2) Nancy : 89-68 et 89-77
 (2 A 2) Saint-Quentin / (3 A 2) Hyères-Toulon : 74-72, 73-86 et 73-69  

Pour les seizièmes, huitièmes et quarts de finale, le match aller se joue chez l'équipe la mieux classée lors de la saison régulière, le match retour chez l'équipe la moins bien classée et la belle éventuelle chez l'équipe la mieux classée lors de la saison régulière. Pour les demi-finales et la finale, les deux premiers matchs chez le mieux classée de la saison régulière, le match 3 et éventuellement le match 4 chez le moins bien classée et la belle éventuelle chez le mieux classée. 

(T) Tenant du titre 1992

Détail des matches de la saison régulière

Leaders de la saison régulière

Récompenses individuelles

Notes et références

Voir aussi 
 All-Star Game LNB 1992
 Pro A (basket-ball)

Liens externes 
  Site officiel de la LNB

1993
Basket-ball en 1992
Basket-ball en 1993
Sport en France en 1992
Sport en France en 1993